Kloschwitz – frazione del comune tedesco di Salzatal
 Kloschwitz – frazione del comune tedesco di Weischlitz